Olocausto – genocidio perpetrato dalla Germania nazista nei confronti del popolo ebraico
Olocausto – rituale religioso che prevede un sacrificio animale
Olocausto – libro di Gerald Green
Olocausto – miniserie televisiva statunitense del 1978

Pagine correlate 
 Holocaust